Las palabras Báquidas o Báquides pueden hacer referencia a:
 Báquides, nombre propio de hombre
 Báquidas, un general del rey seléucida Demetrio I Sóter.
 Báquides, una obra de teatro del comediógrafo latino Plauto.
 Báquidas, familia sacerdotal que pronunciaba los oráculos en la antigua ciudad griega de Claros.